Surigao war früher eine einzige Provinz im Nordosten der philippinischen Insel Mindanao. Sie wurde in zwei Provinzen aufgeteilt:
 Surigao del Norte
 Surigao del Sur

Der Name ist zudem in folgenden Bezeichnungen vertreten:
 Surigao City, die Hauptstadt der Provinz Surigao del Norte
 Straße von Surigao, eine natürliche Wasserstraße zwischen den Inseln Mindanao und Leyte.